Сезон НБА 1974/1975 — стал 29-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Голден Стэйт Уорриорз». В финале «Уорриорз» победили в четырёх играх команду «Вашингтон Буллетс».

На драфте НБА 1974 года под первым номером клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» был выбран центровой Билл Уолтон из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса. Под 2-м номером на том драфте был выбран Марвин Барнс, под 11-м — Джамал Уилкс, а под 14-м — Морис Лукас.

Первый сезон, в котором в плей-офф стали выходить 10 команд, и в котором впервые появился первый раунд плей-офф. До этого в плей-офф выходили всего 8 команд, и турнир навылет начинался сразу с полуфиналов конференций. К ассоциации присоединилась новая команда — «Нью-Орлеан Джаз».

Регулярный сезон

Положение команд в дивизионах 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Положение команд в конференциях

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Боб Макаду, Баффало Брейвз
 Самый ценный игрок финала: Рик Бэрри, Голден Стэйт Уорриорз
 Новичок года НБА: Джамал Уилкс, Голден Стэйт Уорриорз
 Тренер года: Фил Джонсон, Канзас-Сити—Омаха Кингз

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Рик Бэрри
 Ф Элвин Хейз
 Ц Боб Макаду
 З Нейт Арчибальд
 З Уолт Фрейзер

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Джон Хавличек
 Ф Спенсер Хейвуд
 Ц Дейв Коуэнс
 З Фил Ченьер
 З Джо Джо Уайт

 Сборная новичков НБА
 Джамал Уилкс
 Джон Дрю
 Скотт Уэдман
 Томми Бурлесон
 Брайан Уинтерс

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Джон Хавличек
 Пол Сайлас
 Карим Абдул-Джаббар
 Джерри Слоун
 Уолт Фрейзер

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Элвин Хейз
 Боб Лав
 Дейв Коуэнс
 Норм Ван Лир
 Дон Чейни

Ссылки 
 1974-75 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1974/1975